Izsák, ószövetségi zsidó pátriárka
Izsák (keresztnév), férfikeresztnév
Izsák, város Bács-Kiskun megyében
1546 Izsák, kisbolygó

Uralkodók 
I. Izsák bizánci császár (1057–1059)
II. Izsák bizánci császár (1185–1195, majd 1203–1204)
Komnénosz Izsák ciprusi uralkodó (1155–1195)